Název Jánský vrch má několik významů:

 Jánský Vrch (zámek) – zámek ve městě Javorník v okrese Jeseník
 Jánský vrch (Rychlebské hory) – vrchol (375 m) cca 0,7 km jihozápadně od zámku Jánský Vrch ve městě  Javorník v okrese Jeseník
 Janský vrch (Broumovská vrchovina) – vrchol (697 m) severozápadně nad osadou Petříkovice v okrese Trutnov
 Jánský vrch (České středohoří) – vrchol (340 m) se stejnojmennou národní přírodní památkou severně nad obcí Korozluky v okrese Most
 Jánský vrch (Krušné hory) – vrchol (739 m) západně nad zámkem Jezeří v okrese Most
 Jánský vrch (Krkonoše) – vrchol (924 m) severovýchodně nad obcí Benecko v okrese Semily

podobné názvy 
 Jánský vršek – místní část pražské Malé Strany